Cot Mancang (Blang Bintang), een plaats in Indonesië
Cot Mancang (Kuta Baro), een plaats in Indonesië
Cot Mancang (Susoh), een plaats in Indonesië